Милио́ти (или Миллио́ти ) — греческая фамилия.

Известные носители:
 Милиоти, Василий Дмитриевич (1875—1943) — российский и советский художник
 Миллиоти, Елена Юрьевна (род. 1937) — советская и российская актриса, Заслуженная артистка РСФСР (1980)
 Милиоти, Кристин (род. 1985) — американская актриса.
 Милиоти, Любовь Николаевна (более известна под фамилией Гауш; 1873—1943) — российский живописец.
 Милиоти, Николай Дмитриевич (1874—1962) — российский и советский художник, один из основателей кружка «Мир искусства»